Loose — .

В музыке 

 Loose (альбом) — альбом Нелли Фуртадо.
 Loose (песня) — песня The Stooges.
 Loose (группа) — хардкор-группа из Нью-Джерси.